Het Fins voetbalelftal speelde in totaal elf officiële interlands in het jaar 1996, waaronder twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 1998 in Frankrijk. Bondscoach Jukka Ikäläinen stapte op na de vriendschappelijke interland tegen Turkije (1-2) op 2 juni, en werd vervangen door de Deen Richard Møller Nielsen. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 1996 van de 50ste (januari 1996) naar de 79ste plaats (december 1996).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 1996
Beker van Finland 1996

Fins voetbalelftal
1996